Это’о — камерунская фамилия. Известные носители:
 Это’о, Давид (род. 1987) — камерунский футболист.
 Это’о, Самюэль (род. 1981) — камерунский футболист.